«Линия фронта» () — южнокорейский военный фильм 2011 года, посвящённый событиям перемирия 1953 года. Участвовал в конкурсе на получение премии Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм», но не попал в итоговый список. Фильм получил четыре южнокорейские премии «Большой колокол», включая номинацию за лучший фильм.

Это третий фильм режиссёра Чан Хуна после Тайное воссоединение и Несмонтированный фильм. Актёр Ко Чхан Сок появился во всех трёх фильмах в ролях второго плана.

Описание сюжета 
Январь 1953 года. Боевые действия Корейской войны зашли в тупик. Обе стороны ведут длительные переговоры, пытаясь выкроить больше территории при разделении страны. Офицер Кан Ын Пхё, недавно переведённый в контрразведку, отправляется в роту «аллигаторов», чтобы найти предателя: командир роты был застрелен из табельного южнокорейского офицерского оружия, контрразведка перехватила несколько писем, написанных северокорейскими солдатами, адресованных их родственникам на Юге и отправленных армейской южнокорейской почтой. В этой части служит его товарищ по колледжу и бывший однополчанин Ким Су Хёк. В июне 1950 года они вместе попали в плен, но северокорейский командир Хён Чжон Юн отпустил их, заявив, что война закончится через неделю.

Рота «аллигаторов» в очередной раз захватывает высоту Эрок. Кан Ын Пхё с удивлением замечает пьяного новобранца Нам Сон Сика и находит в блиндаже группу пьянствующих солдат. Они рассказывают, что Эрок переходил из рук в руки несколько десятков раз. Однажды солдатам надоело таскать с собой продукты и сигареты, и они спрятали их в тайник. Северокорейцы нашли его, и со временем тайник превратился в импровизированный ящик для обмена: южнокорейцы оставляли там сигареты, а северокорейцы — рисовое вино и письма для родственников на Юге.

Северокорейский снайпер по прозвищу «Две секунды» пристреливает Нам Сон Сика, роте удаётся засечь его местоположение и накрыть склон артобстрелом, но снайперу удаётся ускользнуть. Кан Ын Пхё сталкивается с ним в зарослях и с удивлением узнаёт в нём одну из местных жительниц Чха Тхэ Гён. Он отпускает её с миром.

Выполняя бездарный приказ командования, рота обходит высоту Эрок и попадает под атаку неисчислимого полчища китайцев. Командир роты капитан Ю отказывается дать приказ об отступлении, лейтенант Ким Су Хёк пристреливает его и выводит роту, но сам погибает от выстрела снайпера «Две секунды».

Перемирие достигнуто, недавние противники мирно встречаются у ручья. Однако представитель командования заявляет, что до прекращения огня в полночь остаётся десять часов и до этого времени надо захватить хребет дальше высоты Эрок. В разгар кровопролитного боя американская авиация подвергает высоту ковровой бомбардировке, истребляя почти всех участников сражения. Настаёт полночь. Кан Ын Пхё поднимается в блиндаж и распивает вино с командиром северокорейцев Хён Чжон Юном. Их разговор стал последним: 

— Позволь спросить. То, что ты говорил тогда, 3 года назад: «Знаете, почему вы проиграли? Потому что не знаете, за что воюете». Ну и за что мы воюем? 

— Я знал. Я знал, за что. Но это всё так затянулось, что уже и забыл

— Сукин сын!

В этот момент по радио объявляют приказ — прекратить все боевые действия на линии фронта. Оба офицера смеются, осознавая всю бессмысленность. На рассвете Кан уходит с высоты, буквально заваленной телами убитых.

В ролях 

 Син Ха Гюн — лейтенант Кан Ын Пхё
 Го Су — лейтенант Ким Су Хёк
 Ли Дже Хун — зам. командира роты, капитан Син Ир Ён
 Ко Чхан Сок — старший сержант Ян Хё Сам
 Ким Ок Пин — Чха Тхэ Гён, северокорейский снайпер «Две секунды».
 Ю Сын Рён — Хён Джон Юн, северокорейский командир
 Ли Да Вит — новобранец Нам Сон Сик

Награды 
 «Большой колокол» (2011 год) в номинациях:
 лучший фильм
 Best Planning (Ли У Джон)
 Best Lighting (Ким Джэ Мин)
 Best Cinematography (Ким У Хён)
 Награда корейской ассоциации кинокритиков (Korean Association of Film Critics) в номинациях:
 лучший фильм
 лучший режиссёр (Чан Хун)
 Best Screenplay (Пак Сан Ён)
 лучший новый актёр (Ли Дже Хун)

См. также 
 Список претендентов на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от Республики Корея
 38-я параллель (фильм)

Примечания

Ссылки 
  
 
 The Front Line на www.hancinema.net
 The Front Line at Cine 21 
 The Front Line at Naver 영화 

Фильмы-драмы Республики Корея
Военные драмы
Исторические фильмы о 1950-х годах
Исторические фильмы о Корейской войне
Фильмы Чан Хуна
Исторические фильмы Республики Корея
Фильмы Республики Корея 2011 года